Forces Ruandeses de Defensa, forces armades de Ruanda
 Forces de Resistència per la Democràcia, partit polític de Ruanda
 Nou Esperit Democràtic (del seu nom en albanès Fryme e Re Demokratike), partit polític d'Albània
 Federal Research Division, unitat de recerca de la Biblioteca del Congrés dels Estats Units
 Free Radical Design, empresa desenvolupadora de videojocs del Regne Unit
 Frd també és l'abreviatura de la friedrichita, mineral de la classe dels sulfurs